Plaats in Indonesië
 Sambigede (Binangun), een plaats in het bestuurlijke gebied Blitar in de provincie Oost-Java
 Sambigede (Sumber Pucung), een plaats in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java